Смелое — название населённых пунктов:

Россия 
 Смелое — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Смелое — село в Износковском районе Калужской области.
 Смелое — деревня в Полтавском районе Омской области.

Украина 
 Смелое — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Смелое — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Смелое — село в Роменском районе Сумской области.
 Смелое — село в Коропском районе Черниговской области, Вольненский сельский совет.
 Смелое — село в Коропском районе Черниговской области, Деснянский сельский совет.